Beats steht für:

 Beats oder Beats Electronics, Kopfhörermarke
 Beats!, Musical von Axel Goldbeck
 Beats (2019, Brian Welsh), Filmdrama von Brian Welsh
 Beats (2019, Chris Robinson), Filmdrama von Chris Robinson
 Beats für Beats per minute, Maßeinheit für das Tempo eines Musikstücks

Siehe auch:
 Beat